Maasdorf – frazione della città tedesca di Bad Liebenwerda
 Maasdorf – frazione della città tedesca di Südliches Anhalt